Letvægt er en vægtklasse, der benyttes indenfor forskellige sportsgrene med forskellige definitioner:

 Letvægt (boksning) – i boksning, hvor vægtgrænsen for klassen for professionelle er 135 engelske pund (61,235 kilogram) og for amatører 60 kg.
 Letvægtsroning – en kategori indenfor roning, hvor en robåds mandskab skal være indenfor en bestemt vægtgrænse – vægtgrænsen afhænger af kønnet.